Lissodema är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1833. Lissodema ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trädbasbaggar
Lissodema